Gilsdorf (Duitsland), een dorp in de gemeente Bad Münstereifel in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
 Gilsdorf (Luxemburg), een dorp in de Luxemburg gemeente Bettendorf.